John Van Alen peut désigner :
  (1749-1807), homme politique américain de l'État de New York ;
  (mort en 1857), marchand et diplomate américain.